Сезон 2021/2022 стал для футбольного клуба «Динамо» Москва 99-м в его истории. Команда принимает участие в 29-м для себя Чемпионате России, и в 30-м розыгрыше Кубка России, также это 5-й сезон для клуба в Российской Премьер-лиге после его возвращения из Футбольной национальной лиги, в которую клуб вылетел по итогам сезона 2015/2016 годов. По итогам прошлого чемпионата, «Динамо» заняло 7-е место. В сезоне 2021/2022 клуб не примет участия в Еврокубках.

Форма 
Производителем формы для клуба в этом сезоне является компания Puma. Главным спонсором клуба является Банк ВТБ, логотип которого изображён на футболке.

Основной состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|----- bgcolor="#DFEDFD"
|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B0D3FB" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Игроки в аренде

Трансферы 2021/2022

Лето 2021

Пришли

Ушли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Зима 2022

Пришли 

* В аренду. 
** Из аренды. 
*** Свободный агент.

Тренерский и медицинский штаб

Официальные лица клуба

Совет директоров 
  Юрий Соловьёв — председатель совета директоров клуба
  Сергей Степашин — член совета директоров
  Дмитрий Пьянов — член совета директоров
  Павел Пивоваров — генеральный директор, председатель правления
  Дмитрий Гафин — советник первого заместителя президента-председателя правления Банка ВТБ

Правление клуба 
 вакантно — президент клуба
  Эдуард Задубровский — заместитель генерального директора по правовым вопросам
  Сергей Жданкин — руководитель департамента координации и анализа бизнеса
  Александр Ковалышко — заместитель генерального директора по финансам и стратегии
  Дмитрий Манкин — заместитель генерального директора
  Желько Бувач — заместитель генерального директора по спорту

Спонсоры и партнёры 
 Генеральный спонсор:
  ВТБ — международная финансовая группа
 Технический партнёр:
  Puma
 Автомобильный партнёр:
  Chevrolet
 Официальные партнёры:
  Группа ПИК
  BML — мужская одежда
  Русская платина — производитель металлов платиновой группы
  Сенежская — производитель питьевой воды

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Чемпионат России

Турнирная таблица

Матчи

Кубок России 

Непопав в Еврокубки через чемпионат России 2020/2021, клуб начнёт выступать в кубке России 2021/2022 с Элитного группового раунда.

Турнирная таблица (Группа 11)

Матчи

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Официальный сайт клуба 
 ФК «Динамо» Москва на сайте RFPL.org

2021/2022
Динамо
Динамо